«ТЕПЛОПРОЕКТ» — научно-исследовательская организация, занимающаяся проектированием и стандартизацией промышленных труб, печного хозяйства, теплоизоляции и т. п. В советское время институт имел филиал в г. Свердловск, а также ряд других филиалов и отделов.

История

Советская эпоха 
30 октября 1954 года вышел приказ Министерстве строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР об основании Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института (ВНИПИ) «Теплопроект». Институт был создан на основе уже существовавших в то время проектной конторы «Термопроект» и проектного управления. Через 4 года из треста «Тепломонтаж» для института «Теплопроект» была выделена Проектно-конструкторская контора. В дальнейшем институт передали в Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР, в ведении которого он находился вплоть до 1990-х годов. К концу 80-х годов численность сотрудников ВНИПИ достигала 2170 человек. В состав учреждения в те времена входили:

 Научно экспериментальный центр:
 Апрелевский опытный завод теплоизоляционных материалов.
 Апрелевский испытательный центр ВНИПИ «Теплопроект».

 Филиалы в Апрелевке, Ленинграде, Свердловске и Новокузнецке.
 Отделы в Харькове, Минске, Волгограде и Краснодаре.

По документации института возведены трубы в Болгарии, Турции, Иране, Индии, Китае, Ираке, на Кубе. Железобетонная дымовая труба высотой 420 метров, построенная в 1988 году на Экибастузской ГРЭС-2 по проекту «Теплопроекта», занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Настоящее время 
После распада СССР, в 1994 году институт был акционирован и преобразован в ОАО «ТЕПЛОПРОЕКТ». Согласно Постановлению Госстроя РФ от 28 августа 1997 года, компания выполняет головные функции Госстроя РФ по научным исследованиям и стандартизации в области:
 Теплоизоляционных материалов и технологий их производства.
 Тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и строительных конструкций.
 Пламенных нагревательных, термических печей и сушил.
 Промышленных дымовых и вентиляционных труб высотой до 420 м.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Научные институты России
Научные институты Москвы